Cytheridea är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bosquet 1852. Cytheridea ingår i familjen Cytherideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cytheridea